Bulgari — итальянская компания, производящая предметы роскоши.

Булгари (фамилия)
 Булгари, Марк Николаевич (1794—22 октября 1829) — дипломат, умер от чахотки.
 Булгари, Николай Яковлевич (1805—1841) — декабрист.
 Булгари, Яков Николаевич (?—1828) — действительный статский советник, отец декабриста.

Примечания